Tennessee může být:
 Tennessee – stát na východě Spojených států amerických
 Tennessee (řeka) – řeka na východě USA
 Tennessee City – osada v Tennessee
 Tennessee Colony – osada v Texasu
 Tennessee (Illinois) – vesnice v Illinois
 USS Tennessee – různé lodě amerického námořnictva
 Tennessee (film) – americký film režiséra Aarona Woodleyho z roku 2008